Clearingstelle steht für:
 allgemein eine Einrichtung zur außergerichtlichen Schlichtung zwischen verschiedenen Parteien

 Clearingstelle EEG, Einrichtung zur Klärung von Anwendungsfragen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
 Clearingstelle Mittelstand (NRW), Einrichtung zur Normenkontrolle auf Mittelstandsverträglichkeit
 Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund, siehe Statusfeststellungsverfahren
 Clearingstelle Urheberrecht im Internet, Verein zur Sperrung urheberrechtsverletzender Webseiten 
 Clearingstelle Kirche & Umwelt, Initiative zum kirchlichen Umweltmanagement

Siehe auch:
 Clearing
 Clearinghaus
 Clearinghouse (Medizin)
 Clearing-House-Mechanismus